1 szeląg 1774 – moneta szelągowa okresu zaborów bita przez Monarchię Habsburgów dla Królestwa Galicji i Lodomerii
 1 szeląg – moneta szelągowa okresu zaborów bita przez Prusy dla prowincji Prus Południowych w latach 1796 i 1797 na stopę menniczą zbliżoną do polskiej z 1766 r
 1 szeląg 1801 – moneta szelągowa okresu zaborów bita przez Prusy dla Gdańska w 1801 r.
 1 szeląg – moneta szelągowa okresu zaborów bita przez Prusy dla prowincji Prus Wschodnich i Prus Zachodnich w latach 1804, 1805 i 1806, za panowania Fryderyka Wilhelma III
 1 szeląg – moneta szelągowa okresu zaborów bita dla Wolnego Miasta Gdańska epoki napoleońskiej w latach 1808 i 1812 na stopę menniczą polską z 1766 r
 1 szeląg 1810 – moneta szelągowa okresu zaborów bita przez Prusy dla prowincji Prus Wschodnich i Prus Zachodnich w 1810 r.